Med flyvske tanker og blikket rettet ned mod skoene åbner den århusianske kvartet Yellowish op for en æske fyldt med fabulerende og drømmende indie-pop stærkt inspireret af slut-80'ernes og start-90'ernes britiske shoegazer-scene, selvom gruppens numre dog ofte afvikles i et lidt mindre adstadigt tempo end forgængernes.

Det naturlige midtpunkt i lydbilledet er de to nænsomt placerede sangere Laura Noszcyks og Aage Hedensteds overlappende vokaler, der som to elskende i sommernatten dybt opslugte smyger sig omkring hinanden, og skaber et rum, man med stor fornøjelse lader sig glide helt ind i.

I 2004 udsendte gruppen deres første album Solid Ground. Det blev i 2006 fulgt af This Is My Direction.

Diskografi

Albums 
 2004: Solid Ground
 2006: So Bright

Eksterne henvisninger 
 
 Yellowish  på DRs musikleksikon

Fra DR's Musikleksikon
Rockgrupper fra Danmark